Souza se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Jesus R.D. Souza
 Moisés B. de Souza